Closed Gates – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Closed Gates – film del 1927 diretto da Phil Rosen